Togolese presidentsverkiezingen (2015)
 Togolese presidentsverkiezingen (2020)